Тривиньо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Базиликата, в провинции Потенца.

Население составляет 735 человек (2008 г.), плотность населения составляет 32 чел./км². Занимает площадь 25 км². Почтовый индекс — 85018. Телефонный код — 0971.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики